

Geografia

Austria 
 Annaberg – comune nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)
 Annaberg – frazione di Alkoven, comune nel distretto di Eferding (Alta Austria)
 Annaberg im Lammertal – frazione di Annaberg-Lungötz, comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)
 Annaberg-Lungötz – comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)

Germania 
 Annaberg – ex comune ora quartiere di Annaberg-Buchholz, città nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Annaberg – frazione di Rodeberg, comune nel circondario di Unstrut-Hainich (Turingia)
 Annaberg-Buchholz – città nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Circondario di Annaberg – circondario soppresso della Sassonia che aveva come capoluogo Annaberg-Buchholz

Polonia 
 Annaberg – antico nome tedesco di Chałupki, frazione del comune di Krzyżanowice nel distretto di Racibórz (Slesia)
 Sankt Annaberg – nome tedesco di Góra Świętej Anny, frazione del comune di Leśnica nel distretto di Strzelce (Opole)

Stati Uniti d'America 
 Annaberg – località nell'isola di Saint Croix (Isole Vergini Americane)